Deformatie of vervorming kan verwijzen naar:

Mechanica en materiaalkunde 
 deformatie (materiaalkunde), proces waarbij de mechanische spanning die in het materiaal heerst leidt tot vervorming van het materiaal of object.
 elastische deformatie, omkeerbare, continue vervorming van materialen bij belasting; dit gebeurt door het vloeien van het materiaal.
 plastische deformatie, permanente continue vervorming van materialen bij belasting; dit gebeurt door het vloeien van het materiaal.
 verhinderde vervorming
 deformatie (natuurkunde), dergelijke veranderingen beschouwd en geanalyseerd als verplaatsingen van continuümlichamen.

Geologie en meteorologie 
 deformatie (geologie), deformatie in gesteenten of aardplaten. In de geologie spreekt men over ductiele en brosse deformatie, dit zijn geen termen die worden gebruikt in de continuümmechanica en materiaalkunde.
 ductiele deformatie, permanente continue vervorming van gesteenten bij belasting; dit gebeurt door het vloeien van het materiaal.
 brosse deformatie, discontinue vervorming: vervorming door het breken van een materiaal.
 deformatie (vulkanologie), een maat voor de snelheid waarmee de vorm van vulkanen verandert.
 vervorming (meteorologie), een maat voor de snelheid waarmee de vorm van wolken en andere vloeibare lichamen verandert.

Overig 
 deformatie (wiskunde), de studie van omstandigheden die leiden tot enigszins verschillende oplossingen van wiskundige vergelijkingen, modellen en problemen.
 vervorming (biologie), een schadelijke mutatie of andere vervorming in een organisme.
 harmonische vervorming

Zie ook 
 misvorming (geneeskunde), een groot verschil in de vorm van een lichaamsdeel of orgaan in vergelijking met de gewone of gemiddelde vorm.